Ву́лиця Ма́міна-Сибіряка́ — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Маміна-Сибіряка — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Маміна-Сибіряка — вулиця в місті Чернівці.

Колишні назви:
 Вулиця Маміна-Сибіряка — колишня назва вулиці Івана Світличного у місті Вінниця.
 Вулиця Маміна-Сибіряка — колишня назва Вічової вулиці в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей